Etnia huasteca, poble precolombí, de la regió orient de Mèxic.

 Llengua huasteca, llengua maia, de la regió orient de Mèxic.

 Regió Huasteca, regió orient de Mèxic, conformat pels estats de San Luis Potosí, Veracruz, Hidalgo i Tamaulipas.

 Canyó de La Huasteca, parc metropolità de la ciutat de Monterrey.